Farranula är ett släkte av kräftdjur. Farranula ingår i familjen Corycaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Farranula